Ко́ффин (Coffin) — фамилия.

Известные носители 
 Коффин, Джеймс Генри (1806—1873) — американский метеоролог.
 Коффин, Леви (1798—1877) — американский квакер, аболиционист, гуманист. 
 Коффин, Пьер (род. 1967) — французский режиссёр и аниматор.
 Коффин, Элизабет (1850—1930) — американская художница.

См. также

Примечания